Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2013 vond plaats van 11 tot en met 17 februari 2013 in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourt-banen van het Khalifa International Tennis Complex.

Enkelspel 
Uit de top 40 van de WTA-ranglijst hadden zich 35 speelsters voor het toernooi ingeschreven.

Titelverdedigster Viktoryja Azarenka was als eerste geplaatst. Azarenka wist zonder een set te verliezen de finale te bereiken. Daarin kwam ze te staan tegenover het tweede reekshoofd, Serena Williams, die in haar kwartfinalepartij tegen Petra Kvitová een set had moeten afstaan. Williams had de laatste tien van hun voorgaande ontmoetingen gewonnen. Bovendien was al voor aanvang van de eindstrijd bekend dat Williams de nummer-één-positie van Azarenka zou gaan overnemen, ongeacht de uitslag van de finale. De acht jaar jongere Wit-Russin verdedigde evenwel haar titel met succes: 7–66, 2–6 en 6–3. Het was haar tweede overwinning in Doha, en haar zestiende WTA-titel in totaal.

De Belgische Yanina Wickmayer moest tijdens haar eersterondepartij tegen Roberta Vinci in de loop van de tweede set de strijd opgeven, wegens een blessure in de onderrug.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Liezel Huber en Lisa Raymond hadden deze keer niet als team ingeschreven. Huber speelde samen met Hsieh Su-wei – zij waren als vijfde geplaatst, maar kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Raymond vormde een koppel met Samantha Stosur – zij waren ongeplaatst, maar bereikten niettemin de kwartfinale, waarin zij werden verslagen door het derde reekshoofd, Raquel Kops-Jones en Abigail Spears.

Het als eerste geplaatste Italiaanse duo Sara Errani / Roberta Vinci won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Nadja Petrova en Katarina Srebotnik in de match-tiebreak. Na de Australian Open en het toernooi van Parijs was dit hun derde zege in successie. Over hun totale loopbaan was het hun zestiende gezamenlijke titel. Beiden hadden daarnaast nog drie dubbelspeltitels met andere partners.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Officiële website

Doha 2013
Doha